Kader steht für:

 Kader, Person oder Gruppe von Personen mit Führungsfunktion
 Kader (Name), Familien- und Vorname
 Kader (Unternehmen), chinesischer Spielzeughersteller